Il singolare del torneo di tennis Open de Charleroi 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Juan Luis Rascón Lope che ha battuto in finale Chris Wilkinson 6-7, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

Assente
 Johan Van Herck (secondo turno)
 Dick Norman (primo turno)
 Kris Goossens (quarti di finale)

 Chris Wilkinson (finale)
 Radomír Vašek (primo turno)
 Younes El Aynaoui (primo turno)
 Filip Dewulf (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open de Charleroi 1995